Розовата тромпетна лоза (Podranea) е род на един или два вида африкански цъфтящи лози от семейство Бигнониеви (Bignoniaceae).

Видове 
Родът включва два вида, като Podranea brycei понякога се счита за синоним на Podranea ricasoliana:

Вижте също 
 Тромпетна лоза (Campsis)
 Tecomanthe burungu

Източници 

Бигнониеви